Osoby o tym nazwisku:
 Andrij Stecenko – ukraiński biznesmen, działacz sportowy
 Kyryło Stecenko
 Stepan Stecenko – radziecki polityk